Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Garetto e Marcelo Ingaramo che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Felipe Rivera 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Alexandre Hocevar /  César Kist (semifinali)
 Juan Antonio Pino Pérez /  Mario Tabares (primo turno)

 Luis Lobo /  Alberto Mancini (semifinali)
 Richard Lubner /  Otis Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1991